O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2004 foi realizado no ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro, Brasil.

Resultado por equipe

Ligações externas 
Site Oficial da IBJJF

Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu